Oroszlány beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Oroszlány
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Oroszlány
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Oroszlány